Швейгор () — норвежская фамилия. Известные носители:

  (1808—1870) — норвежский юрист.
  (1838—1899) — норвежский политик, премьер-министр в 1884 году.
 Швейгор Сельмер, Элизабет (1923—2009) — норвежский политик и юрист.